HMAS Adelaide, ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Real Armada Australiana y por un tercero actual, en honor a la ciudad de Adelaide, la capital del sur de Australia:
 HMAS Adelaide (1918), crucero ligero de la clase Town dado de alta en 1922 y dado de baja en 1946.
 HMAS Adelaide (FFG 01), fragata de la clase Adelaide dada de alta en 1980 y de baja en 2008.
 HMAS Adelaide (L01), uno de los dos landing helicopter dock (LHD) de la clase Canberra, asignado en 2015.

Nombres de buques de guerra de Australia